Antimovo (Silistra) - dorp in de regio Silistra in Bulgarije
 Antimovo (Vidin) - dorp in de regio Vidin in Bulgarije